El Corralito kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Corralito, Oxchuc, 
 El Corralito, Tenejapa, 

Robotskapade Mexikoförgreningar